Гвиана — регион на северо-восточном побережье Южной Америки.

Название может относиться также к территориям соседних стран:
 Гуаяна
 Сьюдад-Гуаяна — город в Венесуэльской Гуаяне.
 Гуаяна-Эсекиба — часть территории Гайаны, на которую претендует Венесуэла.

 Гиана () — окситанское название исторической области Гиень на юго-западе современной Франции.

Другое 
  — французский телесериал (2017)